Biologia: Una ploma és una part del cos dels ocells
 Les plomes de vol són les que formen les ales i permeten el vol
 Enginyeria: Una ploma estilogràfica és un instrument per a l'escriptura i el dibuix amb tinta
 Nàutica: El puntal o ploma és una part d'un vaixell
 Esport: 
 La ploma (bàdminton) o volant és un projectil usat al joc del bàdminton
 El pes ploma és una categoria de boxa i altres esports de combat
 LGBT: La ploma (LGBT) és l'actitud d'una persona que pot ser estereotipada al sexe oposat
 Jocs: La Ploma d'Essen és un premi a jocs de taula amb bones regles de joc
 Art: El nom de ploma és el nom artístic usat per a publicar quelcom
 Història: El Centenar de la Ploma era una companyia de ballesters encarregada d'escortar la senyera de la Ciutat de València
 Unitats de Mesura: La Ploma d'aigua és una mesura antiga de cabal hidràulic